Fabiola Crudeli – attrice, drammaturga e regista italiana
Marcella Crudeli – pianista italiana
Roberto Crudeli – hockeista su pista italiano
Tiziano Crudeli – giornalista italiano
Tommaso Crudeli – poeta italiano
Umberto Crudeli – matematico e fisico italiano